

Sigle
Amsterdam University Press, casa editrice dell'Università di Amsterdam

Codici 
 AUP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Agaun (Papua Nuova Guinea)